

Géographie 

 Nagai, une ville de la préfecture de Yamagata au Japon

Patronymes 

 Gō Nagai, mangaka 
 Kafū Nagai, écrivain
 Kenji Nagai, photojournaliste
 Kensuke Nagai, footballeur
 Michiko Nagai, écrivain
 Ryo Nagai, footballeur
 Shunta Nagai, footballeur
 Tatsuo Nagai, écrivain
 Takashi Nagai, médecin
 Mitsuya Nagai, pratiquant de MMA

Autre 
 Nagai, une espèce intelligente de l'univers de Star Wars.